Slutspelet i världsmästerskapet i fotboll för damer 2023 inleds den 5 augusti och är det andra och sista steget i VM efter gruppspelet. De två bästa lagen från varje grupp, 16 totalt, kvalificerar för åttondelsfinalerna. Slutspelet avslutas med finalen som spelas den 20 augusti.

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Match 49

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 49
|bild     = 
|datum    = 5 augusti 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Eden Park
|spelplats= Auckland, Nya Zeeland
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Match 50

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 50
|bild     = 
|datum    = 5 augusti 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Wellington Regional Stadium
|spelplats= Wellington, Nya Zeeland
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Match 51

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 51
|bild     = 
|datum    = 6 augusti 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Sydney Football Stadium
|spelplats= Sydney, New South Wales, Australien
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Match 52

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 52
|bild     = 
|datum    = 6 augusti 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Melbourne Rectangular Stadium
|spelplats= Melbourne, Victoria, Australien
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Match 54

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 54
|bild     = 
|datum    = 7 augusti 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Lang Park
|spelplats= Brisbane, Queensland, Australien
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Match 53

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 53
|bild     = 
|datum    = 7 augusti 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Stadium Australia
|spelplats= Sydney, New South Wales, Australien
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Match 56

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 56
|bild     = 
|datum    = 8 augusti 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Melbourne Rectangular Stadium
|spelplats= Melbourne, Victoria, Australien
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Match 55

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 55
|bild     = 
|datum    = 8 augusti 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Hindmarsh Stadium
|spelplats= Adelaide, South Australia, Australien
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Kvartsfinaler

Match 57

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 57
|bild     = 
|datum    = 11 augusti 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Wellington Regional Stadium
|spelplats= Wellington, Nya Zeeland
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Match 58

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 58
|bild     = 
|datum    = 11 augusti 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Eden Park
|spelplats= Auckland, Nya Zeeland
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Match 59

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 59
|bild     = 
|datum    = 12 augusti 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Lang Park
|spelplats= Brisbane, Queensland, Australien
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Match 60

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 60
|bild     = 
|datum    = 12 augusti 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Stadium Australia
|spelplats= Sydney, New South Wales, Australien
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Semifinaler

Match 61

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 61
|bild     = 
|datum    = 15 augusti 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Eden Park
|spelplats= Auckland, Nya Zeeland
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Match 62

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 62
|bild     = 
|datum    = 16 augusti 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Stadium Australia
|spelplats= Sydney, New South Wales, Australien
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Bronsmatch

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 63
|bild     = 
|datum    = 19 augusti 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Lang Park
|spelplats= Brisbane, Queensland, Australien
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Final

Källor 
 Fifa.com

Slutspel